Anubis – divinità egizia
 Anubis – cifrario a blocchi
 Anubis – genere di coleotteri
 Anubis (House of Anubis) – serie televisiva del 2011
 Anubis – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Anubis – romanzo di Wolfgang Hohlbein del 2005
 1912 Anubis – asteroide
 Anubis II – videogioco

Pagine correlate
Anubi (disambigua)